Mugur este un nume de familie și prenume masculin românesc care se poate referi la:

Nume de familie
Florin Mugur
Vlad Mugur

Prenume
Mugur Bolohan
Mugur Călinescu
Mugur Ciuvică
Mugur Grosu
Mugur Isărescu
Mugur Mihăescu
Dan Mugur Rusiețchi
Mugur Gh. Săvescu
Mihai Mugur Toader
Mugur Rbs      cautati pe facebook

Pseudonim
 Mugur (actor porno), pseudonimul lui Mugurel Ioan Cotan

Vezi și
 Mugurel

Prenume masculine românești
Nume de familie românești